В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Діанне ван Ренсбург здобула титул, у фіналі перемігши Наталі Тозья 2–6, 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Наталі Тозья (фінал)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (2-ге коло)
  Ізабель Куето (2-ге коло)

 Енн Мінтер (чвертьфінал)
 Сьюзен Слоун (півфінал)
 Манон Боллеграф (чвертьфінал)
 Енн Сміт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1990